Колыва́н — имя богатыря (или богатырей), упоминаемых в русских былинах позднего цикла. В разных версиях встречаются Колыван Колыванович, Колыван Иванович. Отчество «Колыванович» приписывается иногда богатырям Святогору, Самсону, Бутману и Ивану. В сборнике былин Кирши Данилова есть былины о Самсоне Колывановиче и Бутмане Колывановиче. 

По сюжету былин Колыван часто выступает совместно с Ильёй Муромцем и Самсоном-богатырём. В частности, встречается вариант былины с известным сюжетом о похвальбе перевернуть землю и подъёме сумы перемётной, где героями выступают эти три богатыря. Чаще Колыван выступает лишь как эпизодический персонаж былины.

По мнению некоторых специалистов, в образе Бутмана Колывановича отражены черты характера Бутенанта фон Розенбуша.

Этимология слова «Колыван» 
Недавно была предложена версия, согласно которой происхождение в былинах отчества «Колыванович» идёт от старого русского названия Таллина — Колывань.

См. также 
 Колыван (персонаж)

Примечания 

Персонажи русских былин